Burns se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John McLauren Burns
 John M. Burns